НИИ-20 Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники (создан в 1937 г.)
 НИИ-20 Научно-исследовательский электромеханический институт (создан в 1942 г.)